lap, vrsta zemlje 
 lap (cvijet), dio cvijeta